Grønland bezeichnet:

 Grønland,  dänische und norwegische Schreibweise von Grönland
 Grønland (Oslo), Stadtteil von Oslo
 Grønland (Straße), eine Straße im Osloer Stadtteil Grønland

Grønland ist der Nachname folgender Personen:

 Peter Grønland (1761–1825), dänischer Jurist, Musikkritiker, Volksliedsammler und Komponist, siehe Peter Grönland
 Theude Grønland (1817–1876), deutsch-dänischer Blumen-, Stillleben- und Dekorationsmaler, siehe Theude Grönland

Siehe auch:
 Grönland (Begriffsklärung)